Mooresburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mooresburg (Pennsylvania)
 Mooresburg (Tennessee)